Trojan steht für:
 Trojan (AVRE), britischer Pionierpanzer
 Trojan (Berg),  hoher Berg auf der albanisch-montenegrinischen Grenze
 Trojan (Borna), Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Borna, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Trojan (Bulgarien), Stadt im Norden Bulgariens
 Trojan (Computerspiel), Arcadespiel von Capcom aus dem Jahr 1986
 Trojan (Familienname) (auch Troyan), zu Namensträgern siehe dort
 Trojan (Jonkowo), Ortsteil von Wrzesina (Jonkowo) in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Trojahnmühle (Trojahn-Mühle),  Gemeinde Alt Schöneberg, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Trojan (Marke), Kondom-Marke der US-amerikanischen Firma Church & Dwight
 Trojan (slawische Mythologie), Wesen in der slawischen Mythologie
 Trojan, amerikanisches Trainingsflugzeug, siehe North American T-28
 Trojan Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Trojan Racing, ehemaliges Formel-1-Team aus dem Jahr 1974
 Trojan Records, britisches Plattenlabel mit dem Schwerpunkt Reggae
 Kernkraftwerk Trojan, Kernkraftwerk in Rainier, Oregon, Vereinigte Staaten
 TROJAN, amerikanisch-britischer Militärplan von 1948, der im Ernstfall den Angriff von 70 sowjetischen Städten mit 133 Atombomben vorsah

Troyan  steht für:
 Troyan Drums, Zachow Drums, Schlagzeughersteller in Ottobrunn

Siehe auch:
 František Trojan & Alois Nagl, Továrna velocipedů a motocyklů Torpedo, Hersteller von Fahrrädern, Motorrädern und Automobilen aus Österreich-Ungarn
 Saint-Trojan, Begriffsklärung 
 Troja (Begriffsklärung)
 Trojan Range, Gebirge auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Trojahn, Begriffsklärung
 Tröjan, ehemalige englische NWoBHM- und Speed-Metal-Band